Příjmení Kotyza nosí více osobností:

 Alois Kotyza (1869–1947) – opat benediktinského kláštera v Rajhradě
 Břetislav Kotyza (* 1942) – český básník, tvůrce kreslených filmů
 David Kotyza (* 1967) – český tenisový trenér a tenista
 Dominik Kotyza (* 1980) – žižkovský punkfolkový písničkář
 František Kotyza (1906–2000) – český lékař, otorinolaryngolog, univerzitní profesor
 Josef Kotyza (1891–1975) – český sochař
 Vladivoj Kotyza (* 1943 Praha) – český malíř